Het hek van de dam (televisieprogramma) - televisieprogramma
 Het Hek van de Dam (Radio 1) - Nederlands radioprogramma.